Naser bezeichnet
 den deutschen Namen des tschechischen Flusses Nežárka

Naser ist der deutsche Familienname folgender Personen:
 Kathleen Naser (* 1975), deutsche Ruderin
 Rudolf Naser (1862–1934), deutscher Redakteur, MdL Württemberg
 Salwa Eid Naser (* 1998), bahrainische Sprinterin
 Siegfried Naser (* 1951), deutscher Politiker

Nāser () ist der Familienname folgender Personen:
 Majed Naser (* 1984), Fußballtorhüter der Vereinigten Arabischen Emirate
 Moustafa Abdel Naser (* 1975), libyscher Leichtathlet
 Roa'a Naser (* 1991), jordanische Handballspielerin
 Sumaya Farhat-Naser (* 1948), palästinensische Friedensvermittlerin im Westjordanland
 Yousef Naser (* 1990), kuwaitischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nasser
 Nāsir